Laya – miasto w Bhutanie, w dystrykcie Gasa
 Laya – gewog w Bhutanie, w dystrykcie Gasa